Чемпионат мира по фигурному катанию 2022 года впервые прошёл во французском курортном городе Монпелье, на арене  с 21 по 27 марта 2022 года. Соревнование прошли в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Место проведения 
В июне 2019 года в итальянской столице Рим на конгрессе ИСУ было зарегистрировано шесть кандидатов. Кроме французского города на проведение чемпионата претендовали: столица Белоруссии Минск, столица Словакии Братислава, столица Болгарии София, столица Венгрии Будапешт и итальянский Турин. Конгресс ИСУ в девятый раз предоставил это право Франции, Монпелье впервые принял мировой чемпионат и стал четвёртым французским городом, который принял чемпионат такого уровня.

Состав участников 
К соревнованиям допускаются фигуристы из стран, входящих в ISU, родившиеся до 1 июля 2006 года.

По итогам чемпионата 2021 года каждая страна вправе выставить в каждой дисциплине от 1 до 3 участников (пар). Национальные федерации (ассоциации) выбирают участников на основании собственных критериев, но заявленные участники должны достичь минимальной технической оценки элементов на международных соревнованиях, проводимых до чемпионата мира.

Квалификация на чемпионат

Представительство стран 
По итогам чемпионата, состоявшегося в Швеции, национальные федерации смогут выставить более одного участника (более одной пары):

1 марта 2022 года ISU отстранило всех фигуристов из России и Белоруссии от участия в чемпионатах мира в связи с войной на Украине.

Минимальная оценка за элементы 
Национальные федерации (ассоциации) выбирают участников на основании собственных критериев, но заявленные участники должны были достичь минимальной оценки за элементы (TES) на международных соревнованиях, проводившихся до чемпионата мира.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Медальный зачет 
Жирным выделено наибольшее количество медалей.

Примечания

Ссылки 

Чемпионаты мира по фигурному катанию
2022 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2021/2022
Фигурное катание
Спорт во Франции в 2022 году
Мировое первенство
Международные спортивные соревнования в Монпелье
Чемпионаты мира во Франции